Jan Hus může být:

 Jan Hus – český křesťanský reformátor, myslitel, spisovatel a pedagog 
 Jan Hus Bernard (1928 - 2018) – český mineralog a geolog
 Jan Hus Tichý (1921 - 2000) – český dirigent a hudební skladatel

v kultuře
 Jan Hus (Alois Jirásek) – divadelní hra Aloise Jiráska
 Jan Hus (film) – český film z roku 1954 režiséra Otakara Vávry
 Jan Hus (kniha) – kniha Evy Kantůrkové
 Jan Hus (film, 2015) – televizní film podle knihy a scénáře Evy Kantůrkové

jiné
 Partyzánská brigáda Mistr Jan Hus – partyzánská skupina z období druhé světové války
 Den upálení mistra Jana Husa – státní svátek slavený 6. července
 Rodný dům Mistra Jana Husa – dům v Husinci v jižních Čechách
 Husův pomník – rozcestník